Лазор — українське прізвище.

 Лазор Євген (1913—1960) — журналіст.
 Лазор Оксана Дмитрівна — український науковець, професор, доктор наук з державного управління, кандидат сільськогосподарських наук.
 Лазор Олег Ярославович (1961) — український науковець, професор, доктор наук з державного управління, кандидат сільськогосподарських наук.

Українські прізвища